Amsterdamer Schule steht für:

 Amsterdamer Schule (Architektur)
 Amsterdamer Schule (Theologie)
 Amsterdamer Schule in der Soziologie, siehe Sebald Rudolf Steinmetz